Salböl ( שמן משחת־קדש, „heiliges Salböl“) ist ein duftendes Öl, dessen Zubereitung in der Tora beschrieben wird. Es diente im Kult des Jerusalemer Tempels zur Salbung von Personen sowie zur Weihung von Objekten für ihren Gebrauch im Heiligtum.

Rezeptur 
Die Formel für das heilige Salböl ist im 2. Buch Mose 30, 22–33 beschrieben, wobei die Zutaten aber unterschiedlich übersetzt werden können: 

Bei der mit Kalmus bzw. Gewürzrohr übersetzten Ingredienz (hebräisch: קָנֶה qānæh) handelte es sich jedenfalls um ein teures Importprodukt, gemeint ist „eventuell eine Art von Süßgräsern der Gattung Cymbopogon, vielleicht Ingwergras (Cymbopogon martinii Stapf).“

Die duftenden Pflanzenteile wurden in Olivenöl gebracht, welches den Duft aufnahm. 

Das nach diesem Rezept bereitete heilige Salböl war ausschließlich dem sakralen Bereich vorbehalten. ()

Alternative Übersetzung 
Sula Benet behauptete, dass die Worte Qanah Bosm nicht mit aromatischem Schilf zu übersetzen sind, sondern mit Cannabis. Kan habe die Doppelbedeutung Schilf und Hanf, Bosm bedeute aromatisch. In der heute gesprochenen hebräischen Sprache bedeutet Qannabbos (חֲשִׁישׁ) Hanf bzw. Cannabis.

Sula Benet’s Theorie wird durch Ergebnisse einer neueren Studie, die einen Nachweis für die Verwendung von THC-haltigem Cannabis in einem jüdischen Tempel in Tel Arad fand, unterstützt.

Verwendung durch Jesus 
Verschiedene Wissenschaftler sind der Ansicht, dass Cannabis im Salböl bei den Wunderheilungen durch Jesus geholfen hat. So helfe Cannabis erwiesenermaßen beispielsweise bei Epilepsie oder auch Augenleiden.

Sonstiges 
Erwähnung findet das Salböl auch in Psalm 133: „Das ist wie köstliches Salböl, das vom Kopf hinabfließt auf den Bart, auf Aarons Bart,  das auf sein Gewand hinabfließt.“

Siehe auch 
 Heilige Öle

Einzelnachweise 

Salbol
Biblisches Thema
Pflanzenöl